Михаи́л Орло́в: Орлов, Михаил (род. 1967) — советский и российский легкоатлет.
 Орлов, Михаил Акимович (1887—1962) — религиозный деятель, евангельский христианин-баптист.
 Орлов, Михаил Александрович — военный деятель Русской императорской и Красной армии. Начдив 9.
 Орлов, Михаил Александрович — российский писатель, автор книги «История сношений человека с дьяволом» (1904).
 Орлов, Михаил Анатольевич (1912—1996) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Камчатского обкома КПСС, депутат Верховного Совета СССР.
 Орлов, Михаил Васильевич (1875—1939) — полковник Российской императорской армии; участник Первой мировой войны; кавалер 7 орденов и обладатель георгиевского оружия.
 Орлов, Михаил Владимирович (род. 1992) — российский хоккеист, чемпион Универсиады-2017.
 Орлов, Михаил Георгиевич (1928—2006) — советский дипломат.
 Орлов, Михаил Григорьевич — предприниматель, мастер, владелец мастерских стеклянных изделий.
 Орлов, Михаил Евгеньевич (1957—1989) — русское имя офицера ВМС США Гленна Майкла Соутера, сбежавшего в СССР.
 Орлов, Михаил Егорович (1911—1944) — Герой Советского Союза.
 
 Орлов, Михаил Леонидович (1909—1982) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Орлов, Михаил Михайлович (1867—1932) — русский учёный-лесовод, профессор, Герой Труда, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Орлов, Михаил Петрович (1907—2001) — советский военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Орлов, Михаил Семёнович (в монашестве Иона; 1865—1945) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Воронежский и Острогожский.
 
 Орлов, Михаил Яковлевич (1916—1968) — штурман, Герой Советского Союза.